Le nom Perm peut désigner :
 La ville de Perm, en Russie.
 Le kraï de Perm, un des sujets fédéraux de Russie depuis , et dont la ville homonyme est capitale.
 L’oblast de Perm, un ancien sujet fédéral de Russie jusqu’en fin  et dont la ville homonyme était capitale, et qui a fusionné dans le kraï homonyme.